O Brejal é uma micareta realizada todos os anos na cidade de Brejo Santo sempre no início de janeiro desde 2005. É considerada a segunda maior das micaretas do Ceará. Constante e versátil, virou tradição sempre cheia de novidades e grandes atrações, seduzindo não apenas o público local, mas turistas de todos os cantos do Brasil e do mundo.

História 
A festa teve início no ano de 2005 e foi realizada no início na Praça João Inácio de Lucena, e hoje a festa é realizada no Estádio Geraldão. No Caminho para o Estádio os trios desfilam organizados em blocos com os foliões vestidos com os abadás. No Cariri, o Brejal é considerado mais importante que o próprio carnaval. O Brejal é realizado no Estádio Geraldão, uma grande área construída pela Prefeitura, destinada também a megaeventos.

No Brejal 2010, em comemoração dos dez anos da Lelé da Cuca Entretenimentos (produtora do evento), as atrações são: Cláudia Leite, Araketu, Babado Novo, Aviões do Forró, entre outros.

A partir do ano de 2012, a produção do evento passou a adotar o slogan Mistura que é Bom incluindo atrações de outros ritmos como o samba e o sertanejo além do Forró.

Blocos 
 Wesley Safadão
 Banda Eva
 Jammil e Uma Noites
 Aviões Elétrico - Aviões do Forró
 Voas Dois
 Cheiro de Amor
 Saia Elétrica - Saia Rodada
 Ricardo Chaves
 Forró Moral Elétrico
 Parangolé
 Claudia Leitte
 Babado Novo
 Araketu
 Chiclete com Banana
 Ivete Sangalo
 Sorriso Maroto

Ligações externas 
 

Eventos culturais do Ceará
Carnaval do Ceará
Micaretas